Lewis Nixon est le nom porté par deux personnalités américaines :
 Lewis Nixon (architecte naval), associé de Charles M. Schwab et personnalité du mouvement démocrate de la fin du XIXe siècle
 Lewis Nixon III,  petit-fils du précédent ; engagé volontaire américain pendant la Deuxième guerre mondiale.